

Prénom 
Conny est un prénom. C'est en particulier un prénom féminin néerlandais et flamand. Il existe aussi comme prénom masculin, par exemple en Suède. Il peut également être un surnom, dérivé du prénom Cornelia.

Personnes portant ce prénom 
 Pour voir toutes les pages commençant par Conny, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Conny.

Patronyme 
Conny est un nom de famille français, porté notamment par :
 Édouard de Conny (1818-1900), sculpteur français, fils de Félix ;
 Félix de Conny (1786-1850), homme politique royaliste français, père d'Édouard.